Лыжа:
 Лыжа — одна из лыж, приспособление для перемещения человека (техники) по снегу.
 Лыжа — река в Республике Коми, левый приток реки Печора.
 Лыжа — река в Архангельской области, левый приток реки Мехреньга.

См. также 
 Усть-Лыжа